Трансляція (від старофр. translater, від , прикметник минулого часу від transferre — «передавати», «переносити», передавання)
 Трансляція (математика) — в математиці — зміщення об'єкта в просторі на певний вектор.
 Трансляція (програмування) — в програмуванні — перетворення програми, яка подана однією мовою програмування, в еквівалентну програму іншою мовою.
 Трансляція (біологія) — в біології — одна із стадій біосинтезу білків на основі генетичної послідовності. Мінімальними компонентами трансляційного апарату в клітині є матрична ДНК або РНК, рибосоми, транспортні РНК, фактори трансляції.
Телерадіотрансляція — у теле- та радіокомунікаціях — підготовка та передавання інформації, наприклад телешоу, музики, у формі радіо хвиль чи цифрових сигналів.
 Трансляція (кристалографія) - симетричні перетворення, які полягають у поступальному переміщенні (перенесенні) фігури паралельно самій собі. 
 Трансляція (біохімія) — синтез поліпептиду за матрицею молекули мРНК.

Див. також 
 Транслятор